Madeleine Malongaová (* 25. prosince 1993 Soisy-sous-Montmorency) je francouzská zápasnice – judistka konžského původu.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v Chambly v 8 letech. Od roku 2009 se připravovala v Amiens pod vedením Guillaume Delvilleho. V roce 2013 přestoupila do klubu Levallois SC a od roku 2016 hájí barvy Blanc-Mesnilského judistého klubu v Paříži. Ve francouzské ženské reprezentaci se pohybuje s přestávkami od roku 2010 v polotěžké váze do 78 kg. V roce 2016 se kvalifikovala na olympijské hry v Riu, ale ve francouzské olympijské nominaci musela ustoupit krajance Audrey Tcheuméové.

Vítězství na turnajích 
 2014 – 1× světový pohár (Baku)
 2015 – 3× světový pohár (Tunis, Casablanca, Samsun)
 2016 – 1× světový pohár (Samsun)
 2018 – 1× světový pohár (Záhřeb)

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Madeleine Malongaové na judoinside.com
 Výsledky a novinky Madeleine Malongaové na judobase.org

Francouzské olympijské vítězky v judu
Olympijští vítězové z LOH 2020
Narození v roce 1993
Žijící lidé
Ženy
Narození 25. prosince
Vítězky Evropských her v judu